Alhassane Soumah (Conakry, 1996. március 2. –) guineai labdarúgó, jelenleg a Cercle Brugge játékosa.

Sikerei, díjai 

Juventus Primavera:
Olasz utánpótlás szuperkupa-bajnok: 2013-14

Források
 Alhassane Soumah oldala a Transfermarkt.com-on

Jegyzetek

Guineai labdarúgók
1996-ban született személyek
Élő személyek